Ruffiac – centro abitato della Bretagna
 Ruffiac – centro abitato della Nuova Aquitania